Кривцо́в — російське прізвище. Відомі носії:

 Кривцов Володимир Станіславович (12 грудня 1946 — 24 червня 2017) — український науковець у галузі технології виробництва літальних апаратів, ректор Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».
 Кривцов Дмитро Іванович (1985) — український професіональний велогонщик, майстер спорту міжнародного класу.
 Кривцов Микита Сергійович (1992—2020) — білоруський футбольний фанат, учасник акцій протесту після президентських виборів 2020 року.
 Кривцов Микола Іванович (1945—2011) — радянський і російський учений-апіолог, фахівець в області селекції, генетики та розведення бджіл.
 Кривцов Олександр Климентійович — український державний діяч та дипломат. Генеральний консул Української Держави в Москві (5.07.1918-22.12.1918).
 Кривцов Сергій Андрійович (15 березня 1991) — український футболіст, захисник, гравець юнацької (U-19) та молодіжної (U-21) збірних команд України.
 Кривцов Сергій Іванович (1802 — 5 травня 1864) — декабрист, підпоручик лейб-гвардії Кінної артилерії.
 Кривцов Юрій Іванович (1979) — український і французький професійний велогонщик, майстер спорту України міжнародного класу.

Кривцова 
 Кривцова Валентина Іванівна ( 12 червня 1953) — українська фахівець в галузі енергетичного машинобудування, професор кафедри фізико-математичних дисциплін Національного університету цивільного захисту України, лауреатка Державної премії України в галузі науки і техніки.

Російські прізвища